Osoby o nazwisku Wozniesienski:
 Andriej Wozniesienski – rosyjski architekt, poeta i prozaik
 Dmitrij Wozniesienski – radziecki wojskowy
 Filaret (Wozniesienski) – biskup prawosławny
 Nikołaj Wozniesienski – radziecki polityk